Проспект Энерге́тиков — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Энергетиков — улица в Барнауле.
 Проспект Энергетиков — улица в Новомичуринске.
 Проспект Энергетиков — улица в Новочеркасске.
 Проспект Энергетиков — улица в Санкт-Петербурге.
 Проспект Энергетиков — улица в Удомле.
 Проспект Энергетиков — улица в городе Шарыпове.

Украина 
 Проспект Энергетиков — улица в Теплодаре.
 Проспект Энергетиков — улица в Энергодаре.

См. также 
 Площадь Энергетиков